Sergio Giordani, imprenditore e politico italiano
 Sergio Giordani, regista italiano